Зона Дунав је једна од осам лига у фудбалу које чине четврти степен фудбалских тамичења у Србији. Ово је шеста сезона Зоне Дунав. У њој се такмичи 16 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Запад, а нижи су окружне лиге - Шумадијска, Подунавска и Браничевска.

У претходној сезони из лиге су испали Железничар из Смедерева, Борац из Великог Лаола као најлошије пласирани тимови лиге и Врбовац из истоименог места који је уступио место екипи ВГСК из Великог Градишта.

У лигу су се пласирала четири клуба: Шумадинац из Наталинаца који је био први у Шумадијској лиги, Ударник из Лозовика који је био први у Пондунавској лиги, Шапине из истоименог места који је био први у Браничевској лиги и ВГСК из Великог Градишта који је био други у Браничевској лиги, али се пласирао у виши ранг након што им је Врбовац уступио место. Из Српске лиге Запад није испао ни један тим, а у виши ранг такмичења је прешао Сељак из Михајловца.

Састав Зоне Дунав у сезони 2012/13.

Резултати по колима

Табела

Легенда

Спољашње везе 
 Резултати на srbijasport.net

Зона Дунав
Дунав